Marislei de Sousa Espíndula Brasileiro nascida em Cromínia, Goiás, em 27 de abril de 1969 é enfermeira, escritora, professora universitária em Goiânia e conferencista brasileira.

Biografia
Filha de Ivaldo de Sousa Espíndula e Ana Ramos de Sousa, é casada com o escritor Emídio Brasileiro, e escreveu o seu primeiro romance  Madeleine: um Passado em Paris aos 13 anos de idade.

É graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Goiás, especialização em Planejamento Educacional pela Universidade Salgado de Oliveira mestrado em enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás.

É membro e fundadora da Academia Goianiense de Letras e da Academia Espírita de Letras do Estado de Goiás além de ser membro da Academia de Letras de Aparecida de Goiânia

Oradora, já proferiu mais de 1000 conferências no Brasil e exterior. Com participações em rádio, televisão e inúmeras entrevistas na imprensa leiga e especializada, em congressos, cursos e seminários além de campanhas de doação em prol da coletividade. Autora de vários artigos científicos, periódicos, jornais, revistas espíritas e especializadas.

Obras Didáticas
 2001 Educação Sexual,(em co-autoria) RF Editora, Goiânia.
 2005 Enfermagem na saúde do idoso, AB Editora, Goiânia.
 2005 Cardiologia,(em co-autoria) AB Editora, Goiânia.
 2011 Metodologia da Pesquisa Científica Aplicada a Enfermagem, (em co-autoria). AB Editora, Goiânia.
 2012 As nuvens não são azuis. Kelps, Goiânia.
 2013 Úlceras por pressão: Cuidados em Enfermagem, (em co-autoria). AB Editora, Goiânia.
 2013 POP - Procedimentos Operacionais Padrão: Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem, (em co-autoria). AB Editora, Goiânia.
 2016 SAE - Sistematização da Assistência de Enfermagem aplicada à realidade brasileira. AB Editora, Goiânia.
 2017 SUS - Políticas de Saúde e Autonomia do Enfermeiro. . AB Editora, Goiânia.
 2017 - Autora Teoria da Enfermagem Quântica

Romances
 1997 Madeleine - Um Passado em Paris.
 1999 A Joia da Galileia, Boa Nova, Catanduva, São Paulo.
 2001 O Guardião do Templo.
 2004 Leonardo Da Vinci - A alma de um Gênio, Lúmen Editorial, São Paulo.

Obras Educativas
 1999 Sexo, Problemas e Soluções,(em co-autoria) AB Editora, Goiânia.
 1999 O Sexo nosso de cada dia, (em co-autoria) AB Editora, Goiânia.
 1999 A outra face do sexo, (em co-autoria) AB Editora, Goiânia.

Algumas das Homenagens (títulos e prêmios) 

 2010 Cidadania Goianiense
 2007 Comenda do Anhangüera, a maior homenagem do Estado de Goiás.
 2005 Comenda Berenice Artiaga
 2014 Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem - COREN-Go.

Ligações externas 
 Site oficial de Marislei Brasileiro
 Distribuidora Candeia
 AB Editora
 Academia Espírita de Letras do Estado de Goiás
 Academia Goianiense de Letras
 https://sites.google.com/site/enfermeirosconcordamque/home

Enfermeiros de Goiás
Escritores espíritas do Brasil
Naturais de Cromínia
Professores de Goiás
Alunos da Universidade Federal de Goiás
Alunos da Universidade Federal de Minas Gerais
Alunos da Pontifícia Universidade Católica de Goiás